Charles Faulkner ist der Name folgender Personen:

* Charles Faulkner (Autor) (* 1952), US-amerikanischer Autor, Finanzberater und Motivationstrainer 
 Charles J. Faulkner (1806–1884), US-amerikanischer Politiker
 Charles James Faulkner (1847–1929), US-amerikanischer Politiker